Castrogiovanni steht für:

 Martin Castrogiovanni (* 1981), italienischer Rugby-Union-Spieler
 William Castrogiovanni, US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler
 Castrogiovanni, bis 1926 Name der italienischen Stadt Enna